Титул Стефан II может относиться к следующим персонам:
 Стефан II (папа римский)
 Стефан II (III) (папа римский)
 Стефан II Молдавский
 Стефан II (герцог Баварии) (1319—1375)
 Стефанос II Гаттас
 Стефан II (1252—1306) — граф Сансера, сеньор де Шатильон, де Мейлан и де Шарантон.